Altice steht für folgende Unternehmen:

 Altice Europe, ein börsennotiertes Internetunternehmen
 Altice USA

Altice ist der Familienname folgender Personen:

 Summer Altice (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin, Model und Playmate